Каверін — російське прізвище.

Відомі носії:

 Каверін Олексій Олександрович (*1904 — †1976) — радянський астроном
 Веніамін Каверін (справжнє ім'я Зільбер Веніамін Олександрович) (*1903, Псков — †1989, Москва) — радянський письменник, лауреат Державної премії СРСР (1946)
 Каверін Віталій Вікторович (*4 вересня 1990, Хмельницький) — український футболіст, нападник дніпропетровського «Дніпра»

Див. також 

 1976 Каверін — астероїд головного поясу, названий на честь радянського астронома  Олексія Каверіна

Російські прізвища